Грейт-Смо́ки-Ма́унтинс () — «Великие Ды́мчатые горы»:
 Грейт-Смоки-Маунтинс — горный хребет в южной части горной системы Аппалачи;
 Грейт-Смоки-Маунтинс — национальный парк в Соединённых Штатах Америки.